maź – produkt suchej destylacji drewna (obok dziegciu i smoły), używany do smarowania osi wozów i różnych ruchomych elementów (w młynach, tartakach)
 maź płodowa
 maź stawowa
 maź pogazowa: smoła pogazowa lub prodermina

Zobacz też 
 szara maź